Леони́д Ива́нович Пронча́к () — белорусский поэт, журналист, переводчик, автор популярных песен. Член Союза писателей СССР (1989 год).

Биография 
Родился 12 ноября 1958 г. в деревне Прончаки Ляховичского района Брестской области в крестьянской семье.

Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета (1981). Работал младшим редактором областного радио Могилёва . С 1983 г. — в Белорусском республиканском штабе студенческих отрядов. Член Союза белорусских писателей.. Живёт в Минске и Прончаках.

Первое стихотворение опубликовал в 1973 г. в газете «Пионер Белоруссии» (). В 1994—1995 гг. жил в США, где работал корреспондентом белорусской газеты «Рэспубліка» и писал книгу о белорусских эмигрантах «Белорусская Америка» (, 1994).

Поэтическое произведение Леонида Прончака «Африканское путешествие» () легла в основу детского мюзикла «Африка» (), поставленного в декабре 2003 года на сцене Белорусского национального академического театра имени Янки Купалы и идущего с успехом вот уже несколько лет. Музыку для мюзикла написал известный композитор Владимир Кондрусевич.

Посвятил родным местам стихотворения «Вербы», «Бацька», «Мама», «Прызнанне», «Санет вяртання» и др. Свыше 200 его стихов положены на музыку песен, многие из которых стали шлягерами в республиках бывшего СССР.

Леониду Прончаку принадлежит и значительное количество стихотворных переводов на белорусский язык произведений польских, российских и украинских авторов.

В 2018 году Л. Прончак стал известен массовыми исками о защите авторских прав на свои произведения.

Библиография 
 «Беларушчына»
 Сборник стихов «Першапутак» (1988)
 Сборник стихов «Ясак любові» (1988)
 Коллективный сборник стихов «Благодушный утренний луч» («Лагодны прамень раніцы», 1988)
 «Дзяўчынка беларуска» (1993)
 «Белорусская Америка» («Беларуская Амерыка», 1994)
 «Біблія для каханай» (1998)
 «Африканское путешествие» («Афрыканская вандроўка»)
 Либретто поп-оперы «Максим»
 «Цік-так, ходзікі!» (2001)
 «Цар-царэвіч з Івацэвіч» (2001)
 «Мама, тата і Агата» (2002)

Примечания

Ссылки 
 Страница стихов Л. Прончака на сайте Стихи. Ру

Члены Союза писателей СССР
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники Белоруссии
Члены Союза белорусских писателей